Tip O'Neill  – giocatore di baseball canadese, vincitore della tripla corona nel 1887
 Tip O'Neill  – politico statunitense, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1987